De Grand Prix-wegrace van Qatar 2011 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011. De race werd verreden van 18 tot 20 maart 2011 op het Losail International Circuit nabij Doha, Qatar. De races werden 's nachts verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2011
Qatar